Csehország
Komora, Holčovice településrésze a Bruntáli járásban, a Morva-sziléziai kerületben

 Horvátország
Komora, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében